Весело́вка () — деревня в Круговец-Калининском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь. Планировка состоит из слегка выгнутой, меридианной направленности, улицы. К ней с юго-востока примыкает вторая короткая улица. Застройка двухсторонняя, деревянными домами. Количество дворов в посёлке — 22, население — 28 человек. В деревне находится памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
В 49 км на юго-восток от районного центра Добруш, в 66 км от Гомеля, в 6 км от железнодорожной станции Круговец, расположенной на линии Гомель — Бахмач. На западе деревня граничит с урочищем Круглое.

История 
По письменным источникам деревня известна с XIX века и находилась в составе Гомельского уезда Могилёвской губернии. В 1880 году в деревне находился хлебозапасный магазин.
В 1897 году работала школа грамоты. В 1909 году входила в состав Поповской волости Гомельского повета. Работала мельница.

С 1926 года в деревне работали начальная школа и отделение связи. Веселовка входила в состав Круговец-Калининского сельсовета Краснобудского района Гомельского округа.

В 1930 году организован колхоз имени В.М. Молотова. В деревне находились ветряная мельница, кузница.

В 1974 году в Веселовку переселились жители, ныне не существующего, посёлка Городок. Деревня находилась в составе колхоза имени М. В. Фрунзе с центром в посёлке Круговец-Калинино. Работал клуб.

Население

Численность 
 2004 год — 31 двор, 44 жителя

Динамика дворов 
 1880 год — 81 двор
 1897 год — 101 дворов
 2004 год — 31 двор

Транспорт 
Транспортная связь по просёлочной дороге, затем по автомобильной дороге Р124 Тереховка — Гомель.

Известные уроженцы 
 П.К. Матвеенко — заслуженный лесовод Белоруссии

См. также 

 Список посёлков городского типа Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Добрушского района